

Лащин — село в гміні Цельондз Равського повіту Лодзинського воєводства
 Лащин — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Лащин — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства